2 miejscowości w Polsce:
 Jóźwin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi
 Jóźwin – osada w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew